Uprchlík může označovat:

 uprchlík, prchající osoba, běženec, osoba na útěku

filmy
 Uprchlík (film, 1947) – americko-mexický film z roku 1947
 Uprchlík (film, 1993) – americký film z roku 1993
 Uprchlík (Ed McBain) – detektivní kniha Ed McBaina
 Uprchlík kříží svou stopu – román, autor Sandemose Aksel
 Uprchlík z Chicaga – německý film z roku 1934
 Uprchlíci (film, 1986) – francouzský film z roku 1986, režie Francis Veber
 Uprchlíci (film, 1998) – americký z roku 1998
 Uprchlíci (film, 2002) – britský film z roku 2001
 Uprchlíci na útěku – americký film z roku 1999
 Tři uprchlíci – americký film z roku 1989, režie Francis Veber
Noc uprchlíků – český televizní film z roku 1993
Šest uprchlíků – česká revuální groteska z roku 1970, režie Zdeněk Podskalský